Linda Thompson – attrice e paroliera statunitense
Linda Thompson – cantante britannica
Linda G. Thompson – cantante tedesca